Die 2. divisjon 1987 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Divisjon auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten mit dem 10. der 1. Divisjon einen weiteren Startplatz für die 1. Divisjon. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die 3. divisjon ab.

Neu und auch nur für diese eine Saison wurde ein neues Punktevergabesystem eingefügt. Der Sieger nach regulärer Spielzeit bekam drei Punkte. Stand das Spiel unentschieden, so wurde direkt im Anschluss daran ein Elfmeterschießen ausgetragen, um einen Sieger zu bestimmen. Der Gewinner bekam dann noch zwei, der Verlierer einen Punkt. Verlierer nach regulärer Spielzeit bekamen keine Punkte.

Gruppe A 

Sp=Spiele, S=Siege, SE=Siege im Elfmeterschießen, NE=Niederlagen im Elfmeterschießen, N=Niederlagen
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Gruppe B 

Sp=Spiele, S=Siege, SE=Siege im Elfmeterschießen, NE=Niederlagen im Elfmeterschießen, N=Niederlagen
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Play-offs

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1987
1987